Akademie der Künste steht für:

 Akademie der Künste (Berlin)
 Akademie der Künste (Berlin-Hansaviertel), Standort der Berliner Akademie
 Akademie der Künste der DDR
 Akademie der Künste der Welt in Köln
 Freie Akademie der Künste in Hamburg
 Preußische Akademie der Künste
 Sächsische Akademie der Künste
 Hochschule für Bildende Künste Dresden (historischer Name)
 Kunsthochschule Kassel (historischer Name)

Siehe auch:
 Akademie der Bildenden Künste
 Akademie der Schönen Künste
 Akademie der Wissenschaften und Künste
 Akademie van Kunsten (Niederlande)
 Kunstakademie (Begriffsklärung)
 Nationale Kunstakademie
 Akademie (Begriffsklärung)